Віне́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Орлеана, 4 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2952 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 7203,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Віней 
 Віней на сайті французького Національного інституту географії
 Віней на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віней на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ 
 Мапа муніципалітету Віней на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер